Мария Эрих (; род. , Эрфурт) — немецкая актриса, наиболее известна благодаря роли Гвендолин Шеферд в экранизации трилогии «Таймлесс».

Биография 
До 2004 года снималась в сериалах, пока режиссёр Питер Тимм не пригласил её сняться в фильме «Мой братик — собачка». После этой работы девочку стали приглашать в полнометражные проекты, многие из них телевизионные. В 2012 году актрису утверждают на главную роль в фильме «Таймлесс. Рубиновая книга», снятом по первой книге трилогии Керстин Гир. Также актриса снялась во второй и третьей частях трилогии «Таймлесс 2: Сапфировая книга», «Таймлесс 3: Изумрудная книга».

Награды и номинации 
 2005 — номинация на премию «Undine Awards» в категории «Лучший женский дебют».
 2013 — премия «New Faces Awards» в категории «Лучшая актриса».
 2015 — номинация на премию «Jupiter Award» в категории «Лучшая немецкая актриса».
 2015 — премия «Goldene Kamera» в категории «Лучший дебют».

Фильмография

Примечания